EBM:
 EBM (Electronic Body Music) — музыкальный жанр, разновидность индастриала
 Event Based Marketing — Событийный маркетинг
 Доказательная медицина (Evidence-Based Medicine)